Aktivering har flere betydninger og behandles i flere artikler:

 Aktivering (kemi) – en reaktants overgang til en tilstand hvori den er mere tilbøjelig til at indgå i en given kemisk reaktion
 Aktiveringsenergi
 Aktivering (dyrepleje) – opfyldelse af dyrs (og menneskers) behov for aktivitet
 Aktivering (regnskab) – en proces, hvor værdier gøres til aktiver
 Aktivering (arbejdsmarkedsforanstaltning) – en arbejdsmarkedsforanstaltning